GSA Today steht für:

 GSA Today (Magazin), Magazin für Mitglieder der Geological Society of America
 GSA Today (Newsletter), Newsletter der European Global Navigation Satellite Systems Agency